Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Lars Rehmann che si è ritirato sul punteggio di 6-4,3-1.

Teste di serie 

 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Martin Damm (secondo turno)
 Jeremy Bates (primo turno)
 Jonathan Stark (primo turno)

<li> Jeff Tarango (secondo turno)
<li> Sébastien Lareau (primo turno)
<li> Gianluca Pozzi ''(secondo turno)
<li> Greg Rusedski (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1995